Янтык, тыгъыз янтык, аяклык-чиберек () – пирожок из пресного теста с бараньим или говяжьим фаршем и острыми приправами, зажаренный на сковороде, в отличие от чебурека, без жира. Одно из основных национальных блюд крымскотатарской кухни.

Приготовление  
Из муки, воды и соли замешивают крутое тесто, выдерживают 30 мин и раскатывают до толщины 2 мм. Из теста вырезают круги, смазывают края яйцом, а на середину кладут фарш. 
Один край загибают, придавая чебуреку форму полумесяца. Для фарша жирную баранину очищают от костей и сухожилий, затем вместе с жареным луком пропускают через мясорубку, добавляя соль, перец, воду, и всё это хорошо перемешивают. Изделие жарят без жира. Готовый горячий янтык смазывают сливочным маслом с двух сторон.

Янтык употребляют без помощи столовых принадлежностей. 

Янтык, начинённый брынзой, называется пенирли ( - «из сыром»).

См. также 
Гёзлеме
Бурек
Чебурек

Литература 
 В. П. Дюлічев. Крым: история в очерках // РуБин, 2005, 484 c. — c. 211
 Полная чаша / Сергей Цигаль. – М.: Астрель, 2009. – С.117
 Євген Клопотенко. Янтык — чебурек без фритюра

Ссылки 

 

Крымскотатарская кухня
Мясные блюда
Блюда из баранины